AMB peut faire référence à :
  ;
 AMB Generali, une entreprise allemande.

Amb peut faire référence à :
 Amb, une ancienne principauté des Indes.